Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1989/90 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1989/90 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Der Delmenhorster SK und Lasker Steglitz kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, am meisten Spieler bestritten beim SV 1920 Hofheim mindestens einen Wettkampf, nämlich 14. Insgesamt wurden 185 Spieler eingesetzt, von denen 49 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Pro Wettkampf durfte ein Verein maximal zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 26 Ausländer zum Einsatz, die bekanntesten Neuzugänge waren der beim SK Zehlendorf spielende Exweltmeister Michail Tal und der beim FC Bayern München spielende Isländer Jóhann Hjartarson, der im Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft 1990 bis ins Viertelfinale gekommen war.

Punktbester Spieler der Saison war Gerald Hertneck (Bayern München) mit 12,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Larry Christiansen (SG Porz), der allerdings nur 13 Partien spielte, auf 11,5 Punkte aus 15 Partien brachte es Klaus Bischoff (Bayern München). Aleksandar Davidović (SF Dortmund-Brackel) erreichte als einziger Spieler 100 %, spielte aber nur 3 Partien.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK Zehlendorf spielende Heinz Lehmann (1921–1995), jüngster Spieler wie im Vorjahr der Bamberger Michael Bezold (* 1972).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1989); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1989)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1989; AUT = Österreich, BOL = Bolivien, CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, GER = Bundesrepublik Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, ITA = Italien, ROM = Rumänien, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, URS = Sowjetunion, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SK Heidelberg

Lasker Steglitz

SF Dortmund-Brackel

SK Zehlendorf

FC Bayern München

Hamburger SK

SV 1920 Hofheim

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

SG Heidelberg-Kirchheim

SC 1868 Bamberg

VfL Sindelfingen

SV Fortuna Regensburg

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Möglicherweise fehlt beim Delmenhorster SK ein gemeldeter Spieler; im Schachkalender 1990 folgt auf die Ranglistennummer 17 direkt die Nummer 19.
 Die Vornamen der Spieler A. Schubert (Nr. 18 des Münchener SC) und M. Schmidt (Nr. 19 von Fortuna Regensburg) ließen sich nicht ermitteln.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1990 – Edition Marco Berlin 1989 – ISBN 978-3-924833-19-0

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1989
Schach 1990